Зачёт Кубка наций Кубка мира по биатлону 2012/13 рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта Кубка наций.

Система начисления очков 

В индивидуальных и спринтерских гонках в зачёт идут результаты 3 лучших спортсменов от страны. Например, в случае, если спортсмены одной страны займут все 3 призовых места в гонке, страна получит в зачёт Кубка наций 462 (160 + 154 + 148) очка.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка наций (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка наций (женщины) на сайте IBU

Примечание 
 Очки IBU - это очки на официальном сайте 

Кубок наций